Křepice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Křepice (ort i Tjeckien, lat 49,00, long 16,72), Södra Mähren, 
 Křepice (ort i Tjeckien, lat 48,99, long 16,10), Södra Mähren, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar